Кастриль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэскар. Занимает площадь 247 км². Население — 2451 человек (на 2010 год). Расстояние — 154 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады